Штепан Жилка (, род. 11 ноября 1988, Литовел) — чешский шахматист, международный гроссмейстер (2014).

Воспитанник гроссмейстера ИКЧФ И. Шнайдра.

Серебряный призёр чемпионата Чехии 2016 г.

Чемпион Чехии по рапиду 2016 г.

Серебряный призёр юниорских чемпионатов Чехии 1999 и 2000 гг. (в категории до 12 лет). Победитель юниорского чемпионата Чехии 2001 г. (в категории до 14 лет).

Победитель юниорского чемпионата Моравии 1999 г. (в категории до 15 лет).

В составе сборной Чехии участник 7 . Выиграл 4 медали в команде: 1 золотую (2016), 1 серебряную (2017) и 2 бронзовые (2008 и 2013). В 2017 также выиграл золотую медаль в индивидуальном зачёте.

В составе команды «Tatran Litovel» бронзовый призёр командного чемпионата Чехии 2010 / 2011 гг. В составе команды «1. Novoborský ŠK» победитель командных чемпионатов Чехии 2012 / 2013, 2013 / 2014, 2014 / 2015, 2015 / 2016, 2016 / 2017, 2017 / 2018 гг. и бронзовый призёр командного чемпионата Чехии 2018 / 2019 гг.

Победитель международных турниров во Фридек-Мистеке (2006 и 2007 гг.), Оломоуце (2011 и 2015 гг.), опен-турнира в Праге (2011 г.).

Представлял Чехию на юниорских чемпионатах мира и Европы (в разных возрастных категориях).

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Штепана Жилки в Кубках Митропы
 Выступления Штепана Жилки в командных чемпионатах Чехии
 Выступления Штепана Жилки в командных чемпионатах Словакии

Шахматисты Чехии
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Родившиеся в Литовеле
Шахматные гроссмейстеры (2014)